GiTy, właściwie Grzegorz Twardowski (ur. 21 lutego 1990 w Szczecinie) – polski producent muzyczny założyciel wytwórni KZA Records. Od 2011 działacz Wolnych Konopi Szczecin.

Dyskografia 
  (2008) GiTy – Record LP
  (2009) GiTy – Poetyka LP
  (2009) GiTy & Lutek – Trzy spojrzenia EP
  (2009) GiTy – Nauka Umoralniająca LP
  (2009) GiTy & Lutek – Różne Oblicza LP
  (2009) GiTy – G.I.T.A.R.A. czyli Graj i Twórz Albo Rozpie**** Adapter Mixtape

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1990
Polscy producenci muzyczni
Ludzie urodzeni w Szczecinie